Lithodes är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Pierre André Latreille 1806. Lithodes ingår i familjen trollkrabbor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Trollkrabbor
Lithodes